FNO est le sigle de :
 Fédération Nationale des Orthophonistes : Orthophoniste
 Fédération nationale ovine
 code Amtrak désignant la station de Fresno (Californie) (FNO) (Amtrak station)